Підгороддя — село Рогатинського району Івано-Франківської області
 Підгороддя — частина села Турильче
 Підгороддя — частина села Крилос

Див. також 
 Підгородне